Евге́ний Никола́евич Пти́чкин (1 июня 1930, Москва — 28 ноября 1993, там же) — советский композитор, автор более чем ста песен, написанных в основном для кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978), Народный артист РСФСР (1988).

Биография 
Евгений Птичкин родился в Москве. В 1957 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу композиции. Учился вместе с Николаем Каретниковым и Александрой Пахмутовой.

Некоторое время работал звукорежиссёром Дома радиовещания и звукозаписи, затем стал профессиональным композитором. С начала 1960-х писал музыку для кинофильмов. Широчайшую популярность принесла ему песня «Ромашки спрятались» из кинофильма «Моя улица» (1970). Песни Евгения Птичкина звучали более чем в 70 кинофильмах и мультфильмах; их пели Анна Герман, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Людмила Гурченко и другие исполнители.

В начале 1970-х годов участвовал в составе жюри популярного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». В 1980-е возглавлял Музыкальный фонд СССР при Союзе композиторов СССР.

Композитор скончался 28 ноября 1993 года.

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Первая жена — Татьяна Николаевна Ильина (1929—1987)

 Сын — Птичкин Николай Евгеньевич (1956)

 Внук — Птичкин Евгений Николаевич (1981—2005); внучка — Птичкина Мария Николаевна (1989)

Вторая жена — Раиса Петровна Птичкина (1 января 1939 — 22 января 2014).

Творчество

Композиторские работы в фильмах 

  — Конец света
  — Короткие истории
  — Зареченские женихи
  — Семь стариков и одна девушка
  — Служили два товарища
  — Город первой любви
  — Моя улица
  — Сохранившие огонь
  — Вот моя деревня
  — Льды уходят в океан (телеспектакль)
  — Пётр Рябинкин
 — — Высокое звание
  — Любовь земная
  — Происшествие
  — Гранитные острова
  — Два капитана
  — А у нас была тишина…
  — Судьба
  — Опасные друзья
  — Особо важное задание
  — Жизнь моя — армия
  — Иначе нельзя
  — Бешеные деньги
  — Ожидание полковника Шалыгина
  — Оленья охота
  — Тайна записной книжки
  — Остров сокровищ
  — Весна надежды
  — Ворота в небо
  — Непобедимый
  — Спокойствие отменяется
  — В двух шагах от «Рая»
  — Победа
  — Последний шаг
  — Господин гимназист
  — Утро обречённого прииска
  — Время сыновей
  — Цирк приехал
  — Утомлённое солнце…
  — Чаша терпения
  — Берег спасения
  — Далеко-далече
  — Призраки зелёной комнаты
  — Любить по-русски

Музыка к мультфильмам 

 1971 «Алло! Вас слышу!»
 1972 «Коля, Оля и Архимед»
 1973 «Шапка-невидимка»
 1974 «Заяц Коська и родничок»
 1975 «Ох и Ах»
 1976 «Сказка про лень»
 1977 «Ох и Ах идут в поход»
 1977 «Пятачок»
 1978 «Талант и поклонники»
 1978—1980 «Наш друг Пишичитай» (выпуски 1—3)
 1981 «Так сойдёт!»
 1981 «Алиса в стране чудес»
 1982 «Верное средство»
 1982 «Мой друг зонтик»
 1986 «Трое на острове»

Наиболее известные песни 

 «Верит людям земля» («Победа», стихи Р. Рождественского)
 «Где вы, где вы, девушки несмелые» (стихи В. Кузнецова)
 «Голос центральной Америки» (стихи Л. Ошанина)
 «Даль великая» (стихи Р. Рождественского)
 «Не дразните собак» (стихи М. Пляцковского)
 «Ромашки спрятались» (стихи И. Шаферана)
 «Сладка ягода» («Любовь земная», стихи Р. Рождественского)
 «У беды глаза зелёные» («Сон-трава», стихи Т. Коршиловой)
 «Эхо любви» (стихи Р. Рождественского)
 «Идёт ребенок по земле» (стихи И. Тарбы, Е. Николаевской)
 «Травы луговые» (стихи Т. Ульяновой)

Оперы и оперетты 
 «Бабий бунт» (1975). Пьеса К. Васильева и М. Пляцковского.
 «Сладка ягода» (1977).
 «Свадьба с генералом» (1980), по комедии А. П. Чехова «Свадьба».
 «Дилижанс из Руана» (1985).
 «Я пришёл дать вам волю» (1988).
 «Ищите женщину» (1988).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Птичкин Евгений Николаевич Биография и фильмография на Кино-Театр. РУ
 Мемориальный сайт
 Биография на kinomost.ru.
 Евгений Птичкин — Энциклопедия отечественного кино
 Марш «Перекоп» из к/ф «Служили два товарища», 1968

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Похороненные на Кунцевском кладбище